Farkas utcai színház (1821 – 1906. szeptember 7.)
 Hunyadi téri színház (1906. szeptember 8. – 1919 és 1940–1944)
 Lucian Blaga Nemzeti Színház (1919–1940 és 1945–től)